Dürrenmatt puede referirse a:

 Ulrich Dürrenmatt (1849, Schwandacker – 1908, Herzogenbuchsee), un periodista y político suizo (de).
 Hugo Dürrenmatt (1876–1957), político y abogado suizo.
 Peter Dürrenmatt (1904–1989), historiador, periodista y político suizo (de).
 Friedrich Dürrenmatt (1921, Konolfingen – 1990), escritor, dramaturgo y pintor suizo.